České příjmení Vyhnálek nese více různých osobností:

František Vyhnálek (* ???) – významný stavitel cembal a kopií historických nástrojů
Milan Vyhnálek (1925–2013) – podnikatel v oboru sýrařství
Oldřich Vyhnálek (1914–???) – český a československý politik
Oldřich Vyhnálek (politik ČSL) (1919–???) – český a československý politik